Albertingen (ou Alberting) est un nom de lieu pouvant faire référence à :
 Albertingen, écart aujourd'hui disparu de la commune d'Enchenberg en Moselle ;
 Albertingen, ancien nom de l'écart d'Olferding de la commune de Gros-Réderching en Moselle ;
 Albertingen, écart de Grafling dans le land de Bavière en Allemagne ;
 Albertingen, écart de Mining dans le land de Haute-Autriche en Autriche.